Vili Guček je lahko:

 Vili Guček (* 1966), plezalec in glasbenik
 Vili Guček (1944—2018), televizijski voditelj